

Onomastica
Stefano – nome proprio di persona italiano maschile

Geografia
Stefano – frazione di Caulonia (città metropolitana di Reggio Calabria, Italia)

Astronomia
Stefano – satellite del pianeta Urano

Persone
Stefano – drammaturgo greco antico
Stefano – protomartire cristiano
Stefano – metropolita di Tallinn e di tutta l'Estonia
Stefano – scultore ellenistico

Cognome
Dario Stefano (1963) - politico italiano
Ippazio Stefano (1945) - politico italiano

Pagine correlate
Stefania (disambigua)
Santo Stefano (disambigua)
Papa Stefano
Stefani